

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 1 podstawowa
 Zawoda – część miasta Kałuszyn
 Zawoda – część wsi Iłowiec w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Zawoda – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Zawoda – część wsi Łosie w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Ropa
 Zawoda – część wsi Orawka w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Jabłonka
 Zawoda – część wsi Kacwin w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Łapsze Niżne
 Zawoda – przysiółek wsi Łapsze Niżne w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Łapsze Niżne
 Zawoda – część wsi Niedzica w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Łapsze Niżne
 Zawoda – część wsi Dymitrów Mały w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Baranów Sandomierski
 Zawoda – przysiółek wsi Osiny w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Pierzchnica

Zobacz też 
 Za Wodą, Zawodzie